В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Мексики. В настоящее время здесь обнаружено более 1000 видов и подвидов муравьёв из примерно 90 родов. Около 200 таксонов эндемичны для Мексики, в том числе Ectatomma parasiticum, Lasius mexicanus, Myrmica mexicana, Aphaenogaster mexicana, Apterostigma mexicanum, Nylanderia mexicana, Pheidole ariel, Ph. bigote, Ph. branstetteri, Stenamma andersoni, Temnothorax mexicanus, Tetramorium mexicanum и другие. Наибольшим числом видов представлены роды Pheidole (более 130 валидных видов) и Camponotus (более 90). Примерно по 40-50 видов имеют в Мексике роды Neivamyrmex, Pseudomyrmex, Temnothorax и Strumigenys. Наиболее богатая мирмекофауна в штатах Веракрус (283 вида муравьёв), Чьяпас (148) и Нижняя Калифорния (146). Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Acanthognathus

Acanthoponera

Acanthostichus

Acromyrmex

Acropyga

Adelomyrmex

Anochetus

Anoplolepis

Aphaenogaster

Apterostigma

Atta

Azteca

Belonopelta

Brachymyrmex

Camponotus 
 

 

 

 Camponotus albicoxis Forel, 1899

 Camponotus andrei Forel, 1885

 Camponotus andrei cholericus Wheeler, W.M., 1914

 Camponotus anthrax Wheeler, 1911

 Camponotus atriceps Smith, F., 1858

 Camponotus auricomus Roger, 1862

 Camponotus blandus (Smith, F., 1858)

 Camponotus brettesi Forel, 1899

 Camponotus caryae (Fitch, 1855)

 Camponotus championi Forel, 1899

 Camponotus clarithorax Creighton, 1950

 Camponotus claviscapus Forel, 1899

 Camponotus coloratus Forel, 1904

 Camponotus conspicuus (Smith, F., 1858)

 Camponotus conspicuus sharpi Forel, 1893

 Camponotus conspicuus zonatus Emery, 1894

 Camponotus coruscus Smith, F., 1862

 Camponotus cressoni André, 1887

 Camponotus cuauhtemoc Snelling, 1988

 Camponotus cuneidorsus Emery, 1920

 Camponotus curviscapus Emery, 1896

 Camponotus cuauhtemoc Snelling, 1988

 Camponotus decipiens Emery, 1893

 Camponotus declivus Santschi, 1922

 Camponotus dumetorum Wheeler, W.M., 1910

 Camponotus elevatus Forel, 1899

 Camponotus essigi Smith, 1923

 Camponotus fasciatellus Dalla Torre, 1892

 Camponotus festinatus Buckley, 1866

 Camponotus formiciformis Forel, 1885

 Camponotus fragilis Pergande, 1893

 Camponotus frontalis Pergande, 1896

 Camponotus fumidus Roger, 1863

 Camponotus fumidus toltecus Forel, 1899

 Camponotus godmani Forel, 1899

 Camponotus hyatti Emery, 1893

 Camponotus integellus Forel, 1899

 Camponotus keiferi Wheeler, W.M., 1934

 Camponotus laevigatus (Smith, F. 1858)

 Camponotus landolti Forel, 1879

 Camponotus lespesii Forel, 1866

 Camponotus linnaei Forel, 1886

 Camponotus linnaei comoedus Wheeler, W.M., 1934

 Camponotus maccooki Forel, 1879

 Camponotus macilentus altinotus Stitz, 1932

 Camponotus melanoticus Emery, 1894

 Camponotus melanoticus flavopubens Emery, 1925

 Camponotus melinus MacKay, 1997

 Camponotus microps Snelling, 2006

 Camponotus mina Forel, 1879

 Camponotus modoc Wheeler, W.M., 1910

 Camponotus montivagus Forel, 1885

 Camponotus mucronatus Emery, 1890

 Camponotus mucronatus formaster Wheeler, W.M., 1934

 Camponotus mus Roger, 1863

 Camponotus nacerdus Norton, 1868

 Camponotus nitidior Santschi, 1921

 Camponotus novogranadensis Mayr, 1870

 Camponotus ocreatus Emery, 1893

 Camponotus pellarius Wheeler, W.M., 1914

 Camponotus phytophilus Wheeler, W.M., 1934

 Camponotus piceatus Norton, 1868

 Camponotus picipes Olivier, 1792

 Camponotus picipes pilosulus Emery, 1925

 Camponotus planatus Roger, 1863

 Camponotus planatus continentis Forel, 1901

 Camponotus planatus esdras Forel, 1916

 Camponotus platytarsus Roger, 1863

 Camponotus pudorosus Emery, 1925

 Camponotus pullatus Mayr, 1866

 Camponotus punctulatus Mayr, 1868

 Camponotus punctulatus pergandei Emery, 1925

 Camponotus quercicola Smith, 1954

 Camponotus raphaelis Forel, 1899

 Camponotus rectangularis Emery, 1890

 Camponotus rectangularis aulicus Wheeler, M.W. 1933

 Camponotus rectangularis rubroniger Forel, 1899

 Camponotus rectangularis willowsi Wheeler, W.M., 1933

 Camponotus rectithorax Forel, 1895

 Camponotus rubrithorax Forel, 1899

 Camponotus rubrithorax nigrithorax Stitz, 1937

 Camponotus salvini Forel, 1899

 Camponotus sanctaefidei Dalla Torre, 1892

 Camponotus sansabeanus (Buckley, 1866)

 Camponotus sayi Emery, 1893

 Camponotus semitestaceus Snelling, 1970

 Camponotus senex Smith, F., 1858

 Camponotus sericeiventris (Guerin-Meneville, 1838)

 Camponotus sericeiventris pontifex Santschi, 1936

 Camponotus sericeiventris rex Forel, 1907

 Camponotus socorroensis Wheeler, W.M., 1934

 Camponotus striatus Smith, F., 1862

 Camponotus substitutus Emery, 1894

 Camponotus tepicanus Pergande, 1896

 Camponotus tortuganus Emery, 1895

 Camponotus trepidulus Creighton, 1965

 Camponotus ulcerosus Wheeler, W.M., 1910

 Camponotus vafer Wheeler, W.M., 1910

 Camponotus vicinus Mayr, 1870

 Camponotus yogi Wheeler, W.M., 1915

Cardiocondyla

Carebara

Cephalotes

Cheliomyrmex

Colobopsis

Crematogaster

Cryptopone

Cylindromyrmex

Cyphomyrmex

Discothyrea

Dolichoderus

Dorymyrmex

Eciton

Ectatomma

Eurhopalothrix

Forelius

Formica

Fulakora

Gnamptogenys

Hylomyrma

Hypoponera

Labidus

Lachnomyrmex

Lasius

Leptanilloides

Leptogenys

Leptothorax

Linepithema

Liometopum

Megalomyrmex

Monomorium

Mycetosoritis

Mycocepurus

Myrmecina

Myrmecocystus

Myrmelachista

Myrmica

Myrmicocrypta

Neivamyrmex

Neoponera

Nesomyrmex

Nomamyrmex

Novomessor

Nylanderia

Octostruma

Odontomachus

Oxyepoecus 
  species

Pachycondyla

Paratrechina

Pheidole

Platythyrea

Pogonomyrmex

Polyergus

Ponera

Prenolepis

Prionopelta

Probolomyrmex

Proceratium

Procryptocerus

Pseudomyrmex 
 
 
 
 
 Pseudomyrmex championi Forel, 1899
 Pseudomyrmex cubaensis Forel, 1901
 Pseudomyrmex distinctus Smith, F., 1877
 Pseudomyrmex ejectus Smith, F., 1858
 Pseudomyrmex elongatulus Dalla Torre, 1892
 Pseudomyrmex elongatus Mayr, 1870
 Pseudomyrmex euryblemma Forel, 1899
 Pseudomyrmex evitus Ward, 2017
 Pseudomyrmex ferrugineus (Smith, F., 1877)
 Pseudomyrmex fervidus Smith, F., 1877
 Pseudomyrmex filiformis Fabricius, 1804
 Pseudomyrmex flavicornis (Smith, 1877)
 Pseudomyrmex flavidulus Smith, F., 1858
 Pseudomyrmex fortis (Forel, 1899)
 Pseudomyrmex gracilis Fabricius, 1804
 Pseudomyrmex hesperius Ward, 1993
 Pseudomyrmex ita (Forel, 1906)
 Pseudomyrmex janzeni Ward, 1993
 Pseudomyrmex kuenckeli Emery, 1890
 Pseudomyrmex major Forel, 1899
 Pseudomyrmex mixtecus Ward, 1993
 Pseudomyrmex nigropilosus (Emery, 1890)
 Pseudomyrmex oculatus Smith, F., 1855
 Pseudomyrmex opaciceps Ward, 1993
 Pseudomyrmex pallens (Mayr, 1870)
 Pseudomyrmex pallidus Smith, F., 1855
 Pseudomyrmex peperi (Forel, 1913)
 Pseudomyrmex perboscii Guérin-Méneville, 1844
 Pseudomyrmex pupa (Forel, 1911
 Pseudomyrmex rufomedius Smith, F. 1877
 Pseudomyrmex salvini Forel, 1899
 Pseudomyrmex seminole Ward, 1985
 Pseudomyrmex sericeus (Mayr, 1870)
 Pseudomyrmex simplex Smith, F., 1877
 Pseudomyrmex spiculus Ward, 1989
 Pseudomyrmex spinicola Emery, 1890
 Pseudomyrmex subater Wheeler, W.M. & Mann, 1914
 Pseudomyrmex subtilissimus Emery, 1890
 Pseudomyrmex tenuissimus Emery, 1906
 Pseudomyrmex triplaridis Forel, 1904
 Pseudomyrmex unicolor (Smith, 1855)
 Pseudomyrmex veneficus (Wheeler, W.M., 1942)
 Pseudomyrmex viduus (Smith, F. 1858)

Pseudoponera

Rasopone

Rhopalothrix

Rogeria

Sericomyrmex

Solenopsis 
 Solenopsis amblychila Wheeler, W.M., 1915

 Solenopsis aurea Wheeler, W.M., 1906

 Solenopsis bicolor (Emery, 1906)

 Solenopsis brevicornis Emery, 1888

 Solenopsis castor Forel, 1893

 Solenopsis conjurata Wheeler, W.M. 1925

 Solenopsis corticalis Forel, 1881

 Solenopsis geminata Fabricius, 1804

 Solenopsis globularia (Smith, 1858)

 Solenopsis hayemi Forel, 1908

 Solenopsis invicta Buren, 1972

 Solenopsis isopilis Pacheco & Mackay, 2013

 Solenopsis johnsoni Pacheco, Mackay & Moreno, 2013

 Solenopsis krockowi Wheeler, W.M., 1908

 Solenopsis marxi Forel, 1905

 Solenopsis minutissima Emery, 1906

 Solenopsis molesta (Say, 1836)

 Solenopsis patriciae Pacheco & Mackay, 2013

 Solenopsis picea Emery, 1896

 Solenopsis pilosula Wheeler, W.M. 1908

 Solenopsis pollux Forel, 1893

 Solenopsis pygmaea Forel, 1901

 Solenopsis salina Wheeler, 1908

 Solenopsis striata Pacheco & Mackay, 2013

 Solenopsis subterranea Mackay & Vinson, 1989

 Solenopsis succinea Emery, 1890

 Solenopsis tennesseensis Smith, M.R., 1951

 Solenopsis tenuis Mayr, 1878

 Solenopsis terricola Menozzi, 1931

 Solenopsis texana Emery, 1895

 Solenopsis validiuscula Emery, 1895

 Solenopsis vinsoni Pacheco & Mackay, 2013

 Solenopsis xyloni McCook, 1880

 Solenopsis zeteki Wheeler, 1942

Stenamma

Strumigenys 
 Strumigenys alberti Forel, 1893

 Strumigenys azteca Kempf, 1960

 Strumigenys biolleyi Forel, 1908

 Strumigenys boneti Brown, 1959

 Strumigenys borgmeieri Brown, 1954

 Strumigenys brevicornis Mann, 1922

 Strumigenys cordovensis Mayr, 1887

 Strumigenys cosmostela Kempf, 1975

 Strumigenys deltisquama Brown, 1957

 Strumigenys dispalata Bolton, 2000

 Strumigenys eggersi Emery, 1890

 Strumigenys elongata Roger, 1863

 Strumigenys emeryi Mann, 1922

 Strumigenys emmae (Emery, 1890)

 Strumigenys epinotalis Weber, 1934

 Strumigenys eversa Bolton, 2000

 Strumigenys excisa Weber, 1934

 Strumigenys gundlachi Roger, 1862

 Strumigenys lanuginosa Wheeler, W.M., 1905

 Strumigenys louisianae Roger, 1863

 Strumigenys ludia Mann, 1922

 Strumigenys manis Bolton, 2000

 Strumigenys margaritae Forel, 1893

 Strumigenys membranifera (Emery, 1869)

 Strumigenys microthrix (Kempf, 2000)

 Strumigenys myllorhapha (Brown, 1959)

 Strumigenys nevermanni Brown, 1959

 Strumigenys nigrescens Wheeler, W.M., 1911

 Strumigenys prex Bolton, 2000

 Strumigenys probatrix Brown, 1964

 Strumigenys rogata Bolton, 2000

 Strumigenys rogeri Emery, 1890

 Strumigenys schulzi Emery, 1894

 Strumigenys smithii Forel, 1866

 Strumigenys spathula Lattke & Goita, 1997

 Strumigenys subedentata Mayr, 1887

 Strumigenys tlaloc Bolton, 2000

 Strumigenys turpis Bolton, 2000

 Strumigenys xochipili Bolton, 2000

Syllophopsis

Syscia

Tapinoma

Tatuidris

Temnothorax

Tetramorium

Thaumatomyrmex

Trachymyrmex

Tranopelta

Typhlomyrmex

Veromessor

Wasmannia



Zatania

См. также 
 Список видов муравьёв Кубы
 Список видов муравьёв Колумбии
 Список видов муравьёв Марокко

Примечания

Литература 
 
 Castaño-Meneses, G.; Vásquez-Bolaños, M.; Navarrete-Heredia, J. L.; Quiroz-Rocha, G. A.; Alcalá-Martínez, I. 2015. Avances de Formicidae de México. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 211 pp.
 Formicidae de México. (Ed. Miguel Vásquez-Bolaños et al.). Guadalajara, Jalisco, México. June 2013. ISBN 978-607-8113-16-3
 Pergande, T. 1893. On a collection of Formicidae from Lower California and Sonora, Mexico. Proceedings of the California Academy of Sciences (2) 4: 26-36. [6.xi.1893.]
 Pergande, T. 1894. Formicidae of Lower California, Mexico. Proceedings of the California Academy of Sciences (2) 4: 161—165. [28.ix.1894.]
 Ríos-Casanova, L.; Valiente-Banuet, A.; Rico-Gray, V. 2004. Las hormigas del Valle de Tehuacán (Hymenoptera: Formicidae): una comparación con otras zonas áridas de México. Acta Zoológica Mexicana (n.s.)20:37-54.
 
 
 
 Salcido-Lopez, A, M. Vasquez-Bolanos, & G.A. Quiroz-Rocha. 2012. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del Cerro de la Culebra, Arandas, Jalisco, Mexico. Dugesiana 19(2): 151—155.
 
 

 
 Watkins, J.F. II. 1982. The Army Ants of Mexico. Journal of the Kansas Entomological Society 55: 197—247.

Ссылки 
 Hormigas de México. (Miguel Vásquez Bolaños)

Списки:Мексика
Мексика

Природа Мексики